Baumeier ist der Familienname der folgenden Personen:

 Björn Baumeier (ca. 1980) deutscher Physiker, Fachautor und Hochschullehrer 
 Ilja Baumeier (* 1991), deutsch-schweizerischer Film- und Theaterschauspieler
 Stefan Baumeier (1940–2016), deutscher Volkskundler, Archäologie, Autor und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Baumeyer